Ворогушино — село в Тобольском районе Тюменской области России. Административный центр Ворогушинского сельского поселения.

История 
Село основано около 1688 года под названием Вовражье переселенцами из села Бизино на берегу Иртыша, которые переселились "в овраги" у реки Старица. По переписи 1799 года в селе числилось 8 домов Русановых, в 1904 — 7 дворов, а в 1924 — 55 дворов.

В 1956 году ворогушинский колхоз «Майский путь» был укрупнен за счет объединения с двумя соседними «Красный путь» и «им. Сталина». Центральной усадьбой образовавшегося колхоза «им. Сталина» стало Ворогушино. 1 апреля 1965 года колхоз «Имени Сталина» был реорганизован в совхоз «Советская Сибирь». С 1999 года муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие (МУСХП) «Сибирь».

Население

Улицы 
Улицы в селе Ворогушино

 улица Молодежная
 улица Набережная
 улица Новая
 улица Советская
 улица Совхозная
 улица Центральная
 улица Школьная
 переулок Школьный

СНТ 
 Виктория
 Вишневый сад

Памятники 
 Памятный обелиск солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны

Учреждения 
 Ворогушинская основная общеобразовательная школа
 Пункт добровольной пожарной охраны

Примечания

Ссылки 
 Ворогушинское сельское поселение на официальном портале органов государственной власти Тюменской области 

Населённые пункты Тобольского района